Амштеттен:

 Амштеттен — окружной центр в Австрии.
 Амштеттен (округ) — округ в Австрии.
 Амштеттен (Вюртемберг) — коммуна в Германии.